Eduardo Waghorn (1966-), musicien, compositeur, auteur-compositeur-interprète et avocat chilien ;
 Martyn Waghorn (1990-), footballeur anglais.